Novo Selo signifie dans les langues slaves "Nouveau village".

De nombreuses localités portent ce nom :

Novo Selo, un village situé sur le territoire de la Ville de Bijeljina et dans la République serbe de Bosnie ;
Novo Selo, une localité située dans la municipalité de Brod et dans la République serbe de Bosnie ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Donji Vakuf, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Gradiška et dans la République serbe de Bosnie ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Kupres, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Kupres et dans la République serbe de Bosnie ;
Novo Selo, une localité située dans la municipalité d'Odžak, dans le canton de la Posavina et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Prnjavor et dans la République serbe de Bosnie ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Šamac et dans la République serbe de Bosnie ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Sokolac et dans la République serbe de Bosnie ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Vukosavlje et dans la République serbe de Bosnie ;
Novo Selo, un village situé sur le territoire de la Ville de Zenica, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Zvornik et dans la République serbe de Bosnie ;

 (le nom étant écrit , avec une seule majuscule) :
Novo selo, village de la commune de Kresna, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Novo selo, village de la commune de Kyoustendil, situé dans l'oblast de Kyoustendil ;
Novo selo, village de la commune de Stamboliïski, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Novo selo, village de la commune de Rouse, situé dans l'oblast de Roussé ;
Novo selo, village de la commune de Samokov, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain ») ;
Novo selo, village de la commune de Stara Zagora, situé dans l'oblast de Stara Zagora ;
Novo selo, village de la commune de Veliko Tarnovo, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo ;
Novo Sélo, village et commune situés dans la région de Vidin ;

Novo Selo, localité de la municipalité de Čazma, comitat de Bjelovar-Bilogora.
Novo Selo, localité de la municipalité de Požega, comitat de Požega-Slavonie.
Novo Selo, localité de la municipalité de Selca, comitat de Split-Dalmatie.
Novo Selo, localité de la municipalité de Sisak, comitat de Sisak-Moslavina;
Novo Selo, localité de la municipalité de Slunj, comitat de Karlovac;
Novo Selo, localité de la municipalité de Vrbovec, comitat de Zagreb.

 (le nom étant écrit , avec deux majuscules) :
Novo Selo, village macédonien de la municipalité de Bogovinyé ;
Novo Selo, village macédonien de la municipalité de Chtip ;
Novo Selo, village macédonien de la municipalité de  Debartsa ;
Novo Selo, village macédonien de la municipalité de Demir Hisar ;
Novo Selo, village macédonien de la municipalité de Guiortché Pétrov ;
Novo Selo, village macédonien de la municipalité de Jelino ;
Novo Selo, village macédonien de la municipalité de Kotchani ;
Novo Selo, village macédonien de la municipalité de Koumanovo ;
 Novo Selo, village de la municipalité de Mavrovo et Rostoucha.
Novo Selo, village macédonien de la municipalité de Novatsi ;
Novo Selo, village macédonien, chef-lieu de la municipalité de Novo Selo ;
Novo Selo, village macédonien de la municipalité d'Oslomeï ;
Novo Selo, village macédonien de la municipalité de Radovich ;
Novo Selo, village macédonien de la municipalité de Strouga ;
Novo Selo, village macédonien de la municipalité de Tchachka ;
Novo Selo, village macédonien de la municipalité de Vélès.
Novo Selo, village macédonien de la municipalité de Vraptchichté ;
 Novo Selo, village de la municipalité de Zelenikovo.

Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Danilovgrad ;

 (le nom étant également écrit , avec deux majuscules) :
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Bela Palanka, district de Pirot ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Gadžin Han, district de Nišava ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Kuršumlija, district de Toplica ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Kanjiža et dans la province autonome de Voïvodine, district du Banat septentrional ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Lebane, district de Jablanica ;
Novo Selo, un village situé sur le territoire de la Ville de Leskovac, district de Jablanica ;
Novo Selo, un village situé sur le territoire de la Ville de Loznica, district de Mačva ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Prokuplje, district de Toplica ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Raška, district de Raška ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Sokobanja, district de Zaječar ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Surdulica, district de Pčinja ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Trgovište, district de Pčinja ;
Novo Selo, une localité située dans la municipalité de Velika Plana, district de Podunavlje ;
Novo Selo, un village situé dans la municipalité de Vladimirci, district de Mačva ;
Novo Selo, une localité située dans la municipalité de Vrnjačka Banja, district de Raška ;
Novosellë/Novo Selo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Kamenicë/Kosovska Kamenica, district de Gjilan/Gnjilane (selon le Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (selon la Serbie) ;
Novosellë/Novo Selo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Pejë/Peć, district de Pejë/Peć ;
Novosellë/Novo Selo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Prizren/Prizren, district de Prizren ;
(Skenderaj)/Novo Selo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Skenderaj/Srbica, district de Mitrovicë/Kosovska Mitrovica ;
Novosellë/Novo Selo, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Viti/Vitina, district de Gjilan/Gnjilane (Kosovo) ou district de Kosovo-Pomoravlje (Serbie).